Schwerstedt peut faire référence à :
 Schwerstedt, commune allemande de l'arrondissement du Pays-de-Weimar, en Thuringe ;
 Schwerstedt, commune allemande de l'arrondissement de Sömmerda, en Thuringe.